Majakovsky, Majakovskj o Majakovskij possono riferirsi a:

 Vladimir Majakovskij – poeta russo

 Majakovskij – vecchio nome della città di Bagdati, in Georgia
 Majakovskij – comune dell'Armenia
 Teatro Majakovskij – teatro di Mosca
 2931 Mayakovsky – asteroide 
 Spettacolo-concerto Majakovskij – spettacolo teatrale di Carmelo Bene

Pagine correlate
Majakovskaja